Хребе́т:

 Горный хребет — горная цепь.
 Хребет — посёлок в Миасском городском округе Челябинской области.
 Хребет — станция Южно-Уральской железной дороги.
 В анатомии хребет — несущий элемент скелета у позвоночных животных.
 Хребет (метеорология)  — вытянутая область повышенного атмосферного давления в метеорологии.

См. также 
 Хребты